William Withers ist der Name folgender Personen:

* William Withers (Politiker) (1657–1720), englischer Politiker, Lord Mayor of London (1707–1708)
 William Withers (Golfspieler) (1864–1933), US-amerikanischer Golfspieler 
 William Harrison Withers, Jr. (1938–2020), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber, siehe Bill Withers